Araucano může znamenat:
jméno více různých lodí 
 Araucano (1966): zásobovací tanker provozovaný chilským námořnictvem v letech 1967–2010, již čtvrtá chilská loď tohoto jména.
 Araucano (1984): zásobovací tanker provozovaný nejprve (1989–2010) civilními společnostmi, od roku 2010 chilským námořnictvem.

jiné významy
 Araucano (množné číslo Araucanos) je též dříve používaný španělský termín pro etnickou skupinu jihoamerických indiánských kmenů v oblasti jižních And a Patagonie (převážně v Chile, zčásti též na území Argentiny). V současnosti se pro tuto etnickou skupinu používá označení Mapučové.

Rozcestníky_-_loď